Název Lipovec má více obcí a sídel:
 Lipovec (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Lipovec (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Lipovec (okres Martin) – slovenská obec v okrese Martin
 
 Lipovec (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Zlatar Bistrica v Krapinsko-zagorské župě

… nebo hory, vrchy:
 Lipovec (Ralská pahorkatina) – vrch v Ralské pahorkatině východně od obce Skalice u České Lípy v okrese Česká Lípa
 Lípovec – vrch (428 m n. m.) ve Frýdlantské pahorkatině nad Dolní a Horní Řasnicí v okrese Liberec

… nebo vodní tok:
 Lipovec (přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Žilina

Externí odkazy